Totem kan syfta på:

 Totem – en enskild familjs eller klans speciella emblem
 Totempåle – träpåle använd hos vissa ursprungsbefolkningar
 Totem (mediaspelare) – en mediaspelare
 TOTEM experiment – ett av delexperimenten av partikelacceleratorn Large Hadron Collider

Se även
 Kraftdjur